Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2006 года прошёл  в городе Кулемборг с 7 апреля по 15 апреля  по круговой системе.

Кес Тейссен выиграл свой четвертый титул чемпиона Голландии подряд, повторив достижение Пита Розенбурга и Хармы Вирсмы.

 — Кес Тейссен

 — Рон Хёсденс

 — Ауке Схолма

Ход турнира 
После 9 туров Ауке Схолма набрал 13 очков и единолично лидировал. В 10-м его настиг Кес Тейссен, в одиннадцатом туре оба дружно выиграли и, набрав 16 очков, оторвались от ближайшего Рона Хёсдена на два очка. В 12-м лидеры встречались между собой и разыграли фактически чемпионский титул. Схолма проиграл Тиссену, а в следующем туре и Хёсдену. В итоге Тиссен выиграл с 19 очками, по 16 — у троих игроков. Из-за наименьшего числа побед (4) на 4-м месте оказался Александр Балякин. По 5 — у Хёсдена и Схолмы, но Ауке проиграл Рону в личной встрече и стал третьим.

Результаты

Ссылки
 официальный сайт турнира
 Полуфинал группы A Полуфинал группы B Полуфинал группы C Полуфинал группы D
 Полуфинальный барраж 1 Полуфинальный барраж 2
 
  полуфинал часть 1
 финал  и  полуфинал часть 2
  партии чемпиона часть 1
 партии чемпиона часть 2

2006 год в шашках
Апрель 2006 года
Спорт в Нидерландах в 2006 году